Hidroksidekanoinska kiselina se može odnositi na:

 10-Hidroksidekanoinska kiselina
 Mirmikacin (3-hidroksidekanoinska kiselina)